Cresciuto con la passione dello sport, dal 1998 ha collezionato 37 presenze in campo con la maglia della Nazionale Italiana Cantanti nel ruolo di difensore.

La carriera con i Gemelli DiVersi 
Dedicatosi allo studio del pianoforte sin da ragazzino e cresciuto artisticamente nella nota squadra milanese Spaghetti Funk (fondata nel 1994 dal leader degli Articolo 31 J-Ax, dal graffitaro Raptuz e dal rapper Space One, ispirati da un'idea di Franco Godi),  
Strano inizia la sua carriera negli anni novanta, come membro dei Rima nel cuore, insieme a Grido. Due anni più tardi i Rima nel cuore decidono di fondere le proprie produzioni con quelle di un altro duo, La Cricca, formato dal rapper Thema e dal DJ THG. Nascono così i Gemelli DiVersi.

Il 28 agosto del 1998 esce il loro primo singolo (Un attimo ancora, interpolazione di Dammi solo un minuto dei Pooh), che precede l'album Gemelli DiVersi. Quest'ultimo conquista subito il disco di platino, con oltre  copie vendute. Nello stesso anno il gruppo apre i concerti degli Articolo 31 nel "Nessuno" tour, integrandosi perfettamente nell'ambiente. Nel 2000 esce l'album 4x4,che ottiene il disco di platino vendendo oltre  copie, dal quale vengono estratti i singoli Musica (che occupa i primi posti delle classifiche radiofoniche per un'intera estate), Chi sei adesso e Anima Gemella.

Nel 2001 esce l'album live in edizione speciale limitata Come piace a me, contenente anche un brano inedito intitolato come l'omonimo album. Nello stesso anno i Gemelli DiVersi vengono chiamati come gruppo d'apertura per le tappe italiane dello "Stile Libero Tour" di Eros Ramazzotti. Nel 2002 pubblicano Fuego, anticipato dal singolo Tu no. Il secondo singolo estratto è Mary. Il brano ottiene un grandissimo successo radiofonico-televisivo, occupando per circa otto mesi i primi posti delle classifiche e regalando al gruppo l'importante riconoscimento di Best Italian Act agli MTV Europe Music Awards 2003. Fuego si aggiudica il doppio disco di platino con oltre  copie vendute.

Il 22 ottobre 2004 viene pubblicato Reality Show che ottiene il disco di platino vendendo oltre  copie, dal quale vengono estratti i singoli A Chiara Piace Vivere, Un altro ballo, Prima o Poi e Fotoricordo. L'album viene rimesso sul mercato nel 2005 in versione dual-disc, con l'aggiunta dei video dei singoli (ispirati alla trilogia di Ritorno al futuro) e tre canzoni registrate live durante il concerto del 28 aprile 2005 all'Alcatraz di Milano. Nel luglio del 2005 i Gemelli DiVersi partecipano al Live 8, importante campagna musicale a livello mondiale con l'obiettivo di sensibilizzare i leader politici ai problemi del Terzo Mondo.

Nel 2006 vengono invitati ad esibirsi durante un festival musicale a Toronto, dove propongono un mix dei loro successi, mandando la folla in delirio. Negli stessi anni MTV affida loro la conduzione di due edizioni del programma Pimp My Wheels, versione italiana del format americano Pimp My Ride, nel quale recuperano mezzi di trasporto malconci per "pimparli" e renderli oggetti unici e personalizzati. Nel 2006 vengono premiati ai TRL Awards come Best Riempipiazza e nello stesso anno vincono anche i Nickelodeon Kids' Choice Awards di Nickelodeon come migliore band italiana.

L'8 giugno del 2007 esce BOOM!, album contenente la track Ancora un po''', utilizzata come colonna sonora del film Notte prima degli esami - Oggi. BOOM! ottiene il disco d'oro, raggiungendo le oltre  copie vendute. Il 28 agosto 2008 i Gemelli DiVersi festeggiano i loro primi dieci anni di carriera. Nel 2009 partecipano al Festival di Sanremo presentando il singolo Vivi per un miracolo.

Il 20 febbraio 2009 esce Senza fine 98-09 - The Greatest Hits. Nell'album sono inclusi la rivisitazione in chiave rock di B-boy Band in collaborazione con i Rezophonic e il nuovo pezzo della Spaghetti Funk intitolato Senza fine. A maggio del 2009 i Gemelli DiVersi vengono premiati come Italians Do It Better durante gli MTV TRL Awards. Il 13 luglio 2012 esce Per farti sorridere, singolo che precede Tutto da capo, nuovo e attesissimo album di inediti. Tutto da capo debutta alla prima posizione della classifica FIMI. Sempre nel 2012 collabora con il rapper Mondo Marcio nel brano Spalle al muro, contenuto nell'album Cose dell'altro mondo.

Nella primavera del 2014 intraprende insieme a Thema una tournée sotto il nome di 2 Gemelli DiVersi. Ad accompagnarli un gruppo composta da tre elementi e una dj. Nel 2015, insieme a Thema, decide di continuare con il progetto Gemelli DiVersi e ripartono in tour nella primavera ed estate dello stesso anno. A ottobre entrano in studio per la registrazione di nuovo materiale inedito per un nuovo album. Il 22 settembre 2016 esce La fiamma, primo singolo che anticipa l'uscita del nuovo album, accompagnato dal video girato da Luca Tartaglia e Fabrizio Conte. 

Il 21 ottobre 2016 viene messo sul mercato il CD dei Gemelli Diversi intitolato Uppercut, che segna il ritorno dopo tre anni e traccia un nuovo percorso musicale del gruppo stessa che si avvicina sempre più al pop internazionale. Il CD entra in classifica al nono posto.

Nel 2017 partecipa alla competizione Southern Warrior, vincendo nella sua categoria.

 Discografia 

 Collaborazioni 
 1999: Articolo 31 ft. Strano - Il Motivo - Xché sì! 2007: Space One ft. Strano - Vorrei tenerti stretta  - Il ritorno 2012: Mondo Marcio ft. Strano – “Spalle al muro - ''Cose dell’altro mondo”
 2020: Ralph Lautrec ft. Strano - "Emoji Triste" (singolo)

Voci correlate 
 Thema (rapper)
 Gemelli DiVersi
 Spaghetti Funk

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Autori partecipanti al Festival di Sanremo
Gruppi e musicisti della Lombardia